Acanthella kan syfta på:

 Acanthella (djur) – ett släkte av svampdjur
 Acanthella (växter) – ett släkte av växter